Supergirl est un personnage de DC Comics ;
 Supergirl est un film mettant en scène ce personnage, réalisé par Jeannot Szwarc, sorti en 1984 ;
 Supergirl est une série télévisée américaine diffusée depuis octobre 2015 sur CBS, puis sur The CW en 2016 ;
 Super Girl est un concours de chansons chinois exclusivement féminin diffusé à la télévision pour la première fois en 2004 ;
 Super Girl est un court métrage français réalisé par Fabien Suarez et Juliette Sales sorti en 2010 ;
 Super Girl est une compilation de la chanteuse taïwanaise Elva Hsiao sortie en 2012 ;
 Super Girls est un groupe féminin japonais de J-pop formé en 2010.

Homonymie de titre